Мария Орлова:
 Орлова, Мария Андреевна (1903—1984) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Орлова, Мария Сергеевна (род. 1988) — российская скелетонистка.